Анатолий Латышев:
 Латышев, Анатолий Васильевич (1948—2017) — советский и российский математик, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (2007), заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (1999).
 Латышев, Анатолий Иванович (1926—1982) — советский самбист.
 Латышев, Анатолий Евгеньевич (1949—2021) — советский и российский цирковой артист, клоун, заслуженный артист Российской Федерации.